Little Limestone Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Little Limestone Lake (Limestone River), im Einzugsgebiet des Limestone River, Manitoba
 Little Limestone Lake (Morrow Creek), im Renfrew County, Ontario
 Little Limestone Lake (William River), im Little Limestone Lake Provincial Park, Manitoba

Little Limestone Lake  steht für:
 Little Limestone Lake Provincial Park, in Manitoba, Kanada